ТДЗ — многозначная аббревиатура:

 ТДЗ — стандарт Туркмении
 ТДЗ — Томский дрожжевой завод
 ТДЗ — Троицкий дизельный завод

См. также 

 ТДЗД — типовые документы для организации закупочной деятельности